Blotta puede referirse a:

 Erminio Blotta (1892-1976), escultor italiano radicado en Rosario (Argentina).
 Oscar Blotta (1918-2007), dibujante, historietista y publicista argentino.
 Oskar Blotta (n.1941), dibujante, historietista y empresario argentino, hijo del anterior.
 Héctor Blotta (n.1938), cantante porteño de tangos.
 Ricardo Blotta (n.1967), dibujante e historietista argentino.
 Anselmo Blotta (n.1973), músico argentino de rockabilly, productor de televisión, hijo de Oskar Blotta y de Viviana Gómez Thorpe.